Хорик:

 Хорик — в греческой мифологии аркадский царь, отец сыновей Плексиппа и Энета и дочери Палестры.
 Хорик I (ум. 854) — полулегендарный правитель Дании, сын Гудфреда.
 Хорик II — полулегендарный правитель Дании (854-867/870?).